Сая́ны:

Топоним 
 Саяны — две горные системы на юге Сибири.
 Саяны — региональная автодорога в Красноярском крае.
 Саяны — село, Окинский район, Бурятия

В культуре 
 Саяны — субэтническая группа русских, жившая в Курской губернии.
 «Саяны» — тувинский национальный ансамбль песни и танца.
 «Саяны» — развлекательный центр (кинотеатр) в Москве, в районе Ивановское.

В спорте 
 «Саяны» — название футбольного клуба «Бриз» из Абакана в 1989—1990 годах.
 «Саяны» — название команды по хоккею с мячом «Саяны-Хакасия» из Абакана до 2009 года.

Другое 
 «Саяны» — фирменный поезд № 65/66 Москва — Абакан «Российских железных дорог».
 «Саяны» — безалкогольный сильногазированный тонизирующий напиток, популярный в СССР.

См. также